SPG est un sigle qui peut faire référence à :
 Systèmes participatifs de garantie, systèmes d'assurance-qualité ancrés localement ;
 Schéma, ou système, de préférences tarifaires généralisées, un programme de préférences commerciales pour les biens provenant des pays en développement ;
 Super Picsou Géant, supplément du magazine pour la jeunesse français Picsou Magazine, paru de 1977 à 1983 ; 
 le code AITA de l'aéroport Albert Whitted, situé à St. Petersburg, en Floride ;
 le , loi fédérale autrichienne décrivant et régissant l'organisation et le rôle des forces de l'ordre d'Autriche.
Société précision générale, une entreprise de fabrication de machines spécialisées, située à Neuilly-Plaisance